

Paard
Mustang (paard), een verwilderd paard in Noord-Amerika

Azië
Mustang (dialect), een dialect van het Tibetaans
Mustang (district), een district in Dhawalagiri (Nepal)
Mustang (koninkrijk), een koninkrijk in dat district

Verenigde Staten
Mustang (Texas), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Texas
Mustang (Oklahoma), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Oklahoma

Producten en techniek
P-51 Mustang, een jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog
Ford Mustang, een sportwagenmodel van Ford
Cessna Citation Mustang (Cessna 510), een zakenvliegtuig
Fender Mustang, een gitaarmodel van Fender
Mustang (Glendale), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
Mustang (Zweden), een Zweeds historisch motorfietsmerk
Mustang (fietsenmerk), een Nederlands fietsenmerk
 Mustang Jeans, kledingmerk

Sport
Copa Mustang, de hoogste voetbalcompetitie in het Zuid-Amerikaanse land Colombia
HSCV Mustangs, een honkbalclub uit Venlo

Zie ook
Copa Mustang, een Colombiaanse voetbalcompetitie
Mustang Ridge, een plaats (city) in de Amerikaanse staat Texas
Mustang (film), een Franse film uit 2015